Обелиск Славы — традиционное в пост-СССР название памятника павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны.

 Обелиск Славы (Актобе)
 Обелиск Славы (Великие Луки)
 Обелиск Славы на горе Митридат
 Обелиск Славы у Вечного огня в парке Победы (Павлодар)
 Обелиск Славы в Тольятти